En la mitología griega, Filódice (Φιλοδίκη), corresponde al nombre de dos personajes:

 Filódice: según Tztzes, una náyade argiva, hija de Ínaco. Fue la esposa de Leucipo de Mesenia y la madre de tres hijas, Arsínoe, Febe e Hilaíra.
 Filódice, según Eustacio, esposa de Magnes, rey de Macedonia y madre de sus dos hijos, Eyoneo y Eurínomo.